Майради Висмурадович Оздарбиев (; 18 октября 1943 года, Зандак, ЧИССР, СССР – 2003 год, Чеченская Республика, Россия)  – советский и чеченский  учёный, кандидат экономических наук, профессор. Министр образования  ЧРИ (1996–1998). До этого заместитель проректора МГУ (1970–1980).

Биография 
Родился 18 октября 1943 года в селении Зандак (ныне в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Будучи годовалым ребёнком, был депортирован вместе со своей семьёй из Чечено-Ингушской Республики в Казахскую ССР

По возвращению из ссылки поступил в среднеобразовательную школу в селе Ножай-Юрт, которую окончил в 1962 году.

В 1964–1965 годах отслужил в Советской Армии.
Затем поступил на экономический факультет МГУ им. Ломоносов, которую окончил 1970 году. Затем проработал заместителем проректора МГУ.

В 1976 году успешно защитил кандидатскую диссертацию.

С 1990 году устроился на работу в Чеченский государственный университет, основал там финансово-экономического факультета.

Спустя два года был избран членом-корреспондентом Академии наук Чеченской Республики.

С окончанием Первой войны в Чечне стал министром образования Чеченской Республики Ичкерия. В этой должности проработал до 1998 года.

Скончался в 2003 году в Чеченской Республике.

Семья 
Отец – Висмурад, имя матери неизвестно. Семья Оздарбиевых происходит из тайпа Зандакой.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники МГУ
Преподаватели МГУ
Преподаватели Чеченского государственного университета
Кандидаты экономических наук
Министры Чеченской Республики Ичкерия